Buchanan County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Buchanan County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 03000820
 Buchanan County Courthouse (Missouri), NRHP-Nr. 72001563
 Buchanan County Courthouse (Virginia), NRHP-Nr. 82004545